Croix de guerre je naziv več odlikovanj:
 Francija
 Croix de guerre 1914-1918
 Croix de guerre 1939-1945
 Croix de guerre des Théâtres d'opérations extérieures

 Belgija
 Croix de guerre 1914-1918